Alain Amselek (1934-), un psychanalyste et un écrivain français ;
 Catherine Bergeret-Amselek (1954-), une psychanalyste et un écrivain français, épouse d'Alain Amselek.